Doundounba (ritme), een West-Afrikaans ritme
 Doundoun, een slaginstrument uit de doundounfamilie